14. århundrede – 15. århundrede – 16. århundrede – andre århundreder

Det 15. århundrede består af årene 1401 til 1500. Det er det samme som 1400-tallet.

Eksterne henvisninger 

 
Århundreder